Финальный турнир XIX мужского молодёжного чемпионата мира по волейболу проходил с 23 июня по 2 июля 2017 года в чешских городах Брно и Ческе-Будеёвице с участием 16 команд, составленных из игроков не старше 1997 года рождения. Чемпионский титул завоевала сборная Польши, игроки которой в 2015 году выиграли чемпионаты Европы и мира среди юношей, а в сентябре 2016 года побеждали на чемпионате Европы среди молодёжи.

Квалификация 

Жеребьёвка финального турнира состоялась 31 мая 2017 года в Брно.

Арены

Система проведения 
На первом этапе 16 команд, разделённые на 4 группы, сыграли в один круг. Сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, на втором этапе образовали квартеты E и F, а восемь остальных сборных отправились в группы G и H.

По итогам матчей второго этапа по две лучших команды из групп E и F получили право продолжить борьбу за медали по системе плей-офф, а команды, финишировавшие на третьем и четвёртом местах, стали участниками утешительного турнира за 5—8-е места. Первые и вторые команды групп G и H провели матчи за 9—12-е места, третьи и четвёртые разыграли места с 13-го по 16-е.

Первый групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

За 13—16-е места

За 9—12-е места

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признан центральный блокирующий сборной Польши Якуб Кохановский.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских молодёжных команд
2017 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Чехии
Спорт в Чехии в 2017 году
Июнь 2017 года
Июль 2017 года
Чемпионаты мира в Чехии